Кра́сное Село́ — станция Октябрьской железной дороги в Красносельском районе Санкт-Петербурга на линии Санкт-Петербург — Лигово — Гатчина-Балтийская. Расположена на восточной окраине города Красное Село.

На станции останавливаются все проходящие через неё пригородные электропоезда.

У станции расположены автобусные остановки городских и пригородных маршрутов.

История 
Первое здание вокзала станции Красное Село было построено в 1858 году архитектором Н. Л. Бенуа в готических формах и соответствовало званию Красного Села, как императорского военного городка — летней военной столицы Санкт-Петербурга. Здание сгорело во время Великой Отечественной войны — в январе 1944 года при отступлении фашистских войск.

Существующее здание вокзала выполнено в стиле сталинского неоклассицизма в 1951—1953 гг. по проекту архитектора В. В. Хазанова. Памятник регионального значения (Закон Санкт-Петербурга от 04.04.1996 № 30-10).

В 1935 году участок Лигово — Красное Село был электрифицирован.

Прерванное в годы войны движение электропоездов было восстановлено в 1948 г.

Описание 
На станции имеется три пассажирских платформы. Во время реконструкции островной платформы в ноябре 2010 года на ней были установлены ограждения, таким образом она также стала боковой. Платформа № 1 примыкает к зданию вокзала. Также есть одна боковая грузовая платформа. Нынешнее здание вокзала построено после Великой Отечественной войны в стиле ампир с колоннами. В нём располагается зал ожидания с билетной кассой.

В конце июля 2010 года начался капитальный ремонт платформы № 2 (в сторону Санкт-Петербурга) и здания вокзала, поскольку станция Красное Село вошла в адресную программу Октябрьской железной дороги по ремонту остановочных пунктов.
11 октября поставили ограждение на платформе № 1 (в сторону Гатчины).

В феврале 2021 года начался капитальный ремонт платформы №3. На платформе установили платформенное табло, светодиодное освещение и ограждение.

Происшествия 
3 февраля 2011 года при проведении земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 120 мм времен Великой Отечественной войны.

Общественный транспорт 
 Автобусные социальные маршруты городские № 144, 146, 149, 149А, 273, 446
 Автобусные социальные маршруты пригородные № 442, 443, 454, 458, 458Б, 477, 547

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Здания и сооружения Красного Села